Huschim (auch Chuschim oder Schuham) ist ein mehrfach in der Bibel belegter Name, wobei sowohl männliche als auch weibliche Namensträger bekannt sind:

 Sohn Dans
 Sohn des Benjaminiters Acher
 Eine der Frauen Schacharaims

Es ist nicht gesichert, ob es sich bei 1) und 2) nicht um Stämme handelt.

Weblinks 
Bibel-Lexikon

Einzelnachweise 

Person im Tanach
Biblischer Personenname